Сланцы́, Солонцы (ранее также Сланцовка, Слонцевка) — село в Ртищевском районе Саратовской области России. Входит в состав Краснозвездинского муниципального образования.

География 
Находится в северо-западной части Саратовского Правобережья, в пределах Окско-Донской равнины, в лесостепной зоне, на водоразделе бассейнов рек Большая Сестрёнка и Батучка — Кистендей — Большой Аркадак (притоки Хопра, бассейн Дона), на берегах искусственного озера Самолёт.

Уличная сеть 
В селе 4 улицы: Весёлая, Куйбышева, Молодёжная, Набережная. Главные улицы в селениях представляют собой два порядка домов, разделенных широким майданом.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный с холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,4 °C. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −11,7 °С (абсолютный минимум — −43 °С), температура самого тёплого (июля) — 20 — 22 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Средняя продолжительность безморозного периода 145—155 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков — 550 мм, из которых 225—325 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в среднем 130—135 дней в году.

История 
Основано в середине XIX века  государственными крестьянами из села Большие Сестрёнки.
В период коллективизации часть населения подверглась раскулачиванию.

Во время войны было местом расселения беженцев. Почти всё мужское население было призвано в армию, многие не вернулись с фронта.

Административно-территориальное деление 
До революции существовало Сланцовское сельское общество (б. государственное).

До 2006 года было административным центром сельсовета (в 1993—1997 гг. — сельской администрации, в 1997—2006 гг. — сельского округа), куда входили также деревни Березово, Екатериновка, Мамоновка и ныне несуществующая Счастливка .

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 239 чел..

Инфраструктура 
Сланцовская основная общеобразовательная школа.

Основа экономики — сельское хозяйство, главным образом приусадебное. Много фруктовых садов (вишня, яблоня, слива, груша, дикий абрикос и т. д.).

Транспорт 
Сланцы доступны автотранспортом.

Примечания

Ссылки 
 Ртищевская энциклопедия

Населённые пункты Ртищевского района